St. Helens vagy Saint Helens:

 Amerikai Egyesült Államok
 St. Helens (Kentucky)
 St. Helens (Oregon)
 St. Helens (Washington)
 Saint Helens (Kentucky)
 Saint Helens (Washington)
 Mount Saint Helens

 Ausztrália
 St Helens (Tasmania)

 Egyesült Királyság
 St Helen's Auckland
 St Helens (East Sussex)
 St Helens (Merseyside)
 St Helens (Scilly-szigetek)
 St Helens (Wight-sziget)

 Írország
 St. Helens (Írország)